

Україна 
 Зелений Бір —  селище в Україні, Васильківського району Київської області;

Білорусь 
 Зелений Бір — селище міського типу в Мінській області Білорусі

Росія 
 Зелений Бір — село в Михайловському районі Амурської області.

Казахстан 
 Зелений Бор — село в Бурабайському районі Акмолинської області.